Mamuju ist ein Regierungsbezirk (Kabupaten) auf der indonesischen Insel Sulawesi. Der Bezirk ist Teil der Provinz Sulawesi Barat. Am 14. Dezember 2012 wurde das Gebiet von Mamuju Tengah als eigener Bezirk ausgegliedert. Vor der Ausgliederung lebten hier 336.879 Einwohner (2010).

Geographie 
Mamuju hatte vor der Ausgliederung von Mamuju Tengah eine Fläche von 8.406,03 km². Hauptstadt ist Mamuju.

Verwaltungsgliederung 
Der Bezirk Mamuju setzt sich aus 12 administrativen Distrikten (Kecamatan) zusammen (Stand 2010):

Weblinks 

 Statistische Daten von Mamuju von 2016 (indonesisch)

Einzelnachweise 

Geographie (Sulawesi)
Kabupaten in Sulawesi Barat